Elkhart kan syfta på

Elkhart, Illinois
Elkhart, Indiana
Elkhart, Iowa
Elkhart, Kansas
Elkhart, Texas
Elkhart County

Se även
Elkhart Lake – flera sjöar